

Урюпіно — село, Алейський район, Алтайський край
 Урюпіно — село, Газімуро-Заводський район, Забайкальський край